peut désigner :

 Arslan Senki, le titre original de la série de romans Les Chroniques d'Arslân de Yoshiki Tanaka ;
 Arslan Senki, sa première adaptation en manga dessinée par Chisato Nakamura ;
 The Heroic Legend of Arslân, sa deuxième adaptation en manga dessinée par Hiromu Arakawa ;
 Arslan Senki, son adaptation en jeu vidéo sortie en 1993.